Kolbe est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Kolbe est un prénom masculin peu usité ; fêté le 14 août.

Kolbe est aussi un patronyme d'origine allemande.

Personnalités portant ce patronyme 
 Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (1818-1884), chimiste allemand, connu notamment pour :
 Réaction de Kolbe
 Électrolyse de Kolbe
 Cheslin Kolbe (1993-), joueur de rugby à XV et à sept sud-africain
 Fritz Kolbe (1900-1971), haut fonctionnaire allemand et espion américain pendant la Seconde Guerre mondiale
 Hermann Julius Kolbe (1855–1939), entomologiste allemand
 Georg Kolbe (1877-1947), sculpteur allemand
 Jim Kolbe (1942-2022), homme politique américain
 Maximilien Kolbe (1894-1941), frère franciscain polonais mort à Auschwitz et canonisé par Jean-Paul II
 Peter-Michael Kolbe (1953-), rameur allemand et médaillé olympique
 Winrich Kolbe (1940-2012), réalisateur américain d'origine allemande

Voir aussi 
 Peter Kolb (°1675 - † 1726), quelquefois orthographié Kolbe, naturaliste allemand.